Суперлига Србије у сезони 2021/22. је шеснаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен женских одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Насловни спонзор Суперлиге у овој сезони је Банка Поштанска штедионица.

Одбојкашице Црвене звезде су у финалној серији плеј-офа резултатом 3 : 2 у мечевима савладале ривалке из Уба, које су имале предност домаћег терена. Звезди је ово била укупно 28. титула у националном првенству, а пета откад то такмичење носи назив Суперлига Србије. Црвено-беле су ове сезоне биле и победнице националног купа, тако да су успеле да освоје дуплу круну.

Клубови у сезони 2021/22.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Извор

Табела 

Извор

Легенда:

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 Куп Србије у одбојци за жене 2021/22.
 Суперлига Србије у одбојци 2021/22.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци за жене
Одбојка у 2021.
Одбојка у 2022.